Saint-Vrain (Essonne), commune française de l'Essonne
 Saint-Vrain (Marne), commune française de la Marne